Eigentumserwerb bezeichnet die Erlangung von Eigentum:
 Derivativer Eigentumserwerb
 Originärer Eigentumserwerb
 Eigentumserwerb durch Ersitzung